Erik Leonardo Cuéllar Beltran (Bogotá, 7 de julio de 1989) es un actor de televisión colombiano. Es conocido por haber participado en telenovelas como ¿Dónde carajos está Umaña? y El tesoro.

Biografía 
Erik L. Cuéllar nació en Bogotá debutó como actor en la serie educativa Cromosomos en 2005. Posteriormente incursionó en ¿Dónde carajos está Umaña? y  Alias el Mexicano como actor protagónico y de reparto correspondientemente. 
En 2015 formó parte del reparto en Tiro de gracia y La esquina del diablo. En 2016 volvió como actor en El tesoro como uno de los protagonistas. Debutó en el cine en el 2014 con la película Blunt Force Trauma.

Filmografía

Televisión

Premios y nominaciones

Premios India Catalina

Enlaces externos 
  Fiche en Colarte
  Fiche en Filmaffinity
 

Nacidos en Bogotá
Actores de televisión de Colombia
Actores masculinos de Colombia